Paravitrea bidens är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1963. Paravitrea bidens ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
bidens